На Летних Олимпийских играх 1936 года Финляндию представляло 108 спортсменов (103 мужчины и 5 женщин), выступивших в 14 видах спорта. Они завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей, что вывело финскую сборную на 5-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1936 года
Спорт в Финляндии в 1936 году